Нонна (Нонна Адриена) Алексеевна Полевая-Мансфельд (1896—1975) — советская певица (лирическое сопрано).

Автор вокальных произведений, в том числе песен на собственные тексты. Ей принадлежат переводы на русский язык песенных текстов зарубежных авторов.

Биография 
Родилась 1 мая (13 мая по новому стилю) 1896 года в Москве. Дочь Алексея Августовича Полевого-Мансфельда — драматурга (писал под псевдонимом Алексей Боярский), преподавателя коммерческих наук, смотрителя имущества Московского Кремля. Племянница Е. А. Полевого-Мансфельда и Д. А. Мансфельда.

Пению обучалась у Е. И. Збруевой в Студии певческого искусства и у М. А. Дейша-Сионицкой.

В 1923—1928 годах занималась под руководством К. С. Станиславского в Оперной студии его имени; участвовала в спектаклях студии и Оперной студии-театра им. Станиславского. Тяготея к искусству малых форм, по совету Станиславского, обратилась к изучению и исполнению песен народов СССР, советских композиторов, народов зарубежных стран.

В 1928 г. стала известной эстрадной певицей, создавшей индивидуальный стиль. Песни народов мира пела на языке оригинала (свободно владела несколькими иностранными языками).

В годы Великой Отечественной войны организовала инструментальный ансамбль «Мелоди-оркестр» (была его художественным руководителем и певицей-солисткой), выступала с ним на фронте, в воинских частях и госпиталях.

С 1945 года, не прекращая концертной деятельности, вела педагогическую работу. Преподаватель вокала с 1948 года, в т.ч. у Людмилы Зыкиной.

Умерла 4 апреля 1975 года в Москве.

Её племянник — Д. А. Блюм.

Помощница по хозяйству, ставшая позднее её приёмной дочерью - Нина Венцова (ограблена и убита в 1977 году).

Память 
 В РГАЛИ и ЦМАМЛС имеются материалы, посвященные Н. А. Полевой-Мансфельд.

Примечания

Литература 
 Блюм Д. Автобиографические записки. // Дмитрий Блюм. Портрет с вариациями. К 100-летию со дня рождения. Статьи. Воспоминания. Беседы / Сост. и ответств. ред. В. П. Демидов. — , 2012. — С. 16, 25—27. — ISBN 978-5-88697-225-1

Ссылки 
 ПОЛЕВАЯ-МАНСФЕЛЬД НОННА АЛЕКСАНДРОВНА
 ПОЛЕВАЯ-МАНСФЕЛЬД Нонна Александровна